Dávid Ďuriš – calciatore slovacco, attaccante
 Lucia Ďuriš Nicholsonová – politica slovacca
 Michal Ďuriš – calciatore slovacco, attaccante
 Romain Duris – attore francese